A estriagem é uma técnica comumente empregada em usinagem.

Veja também
Alisamento

Processos industriais